Seven Islands kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kepulauan Tujuh (öar i Indonesien, Jambi), 
 Pulau Kasya, ö, Papua Barat,

Mikronesiens federerade stater 

 Sapwuafik Atoll, atoll, Pohnpei, Ngatik Municipality, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Mikronesiens federerade staterförgreningar